Casa Canônica (Caxias do Sul)
 Casa Canônica (Videira)

Desambiguação